Fayen ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Fayen (um 1530–1616), französischer Arzt, Dichter und Kartograf
 Lino Fayen (1925–1972), venezolanischer Autorennfahrer und Unternehmer